Synchronisatie, het proces of het resultaat van iets gelijktijdig maken
 Nasynchronisatie, het in postproductie toevoegen of vervangen van geluid (meestal stemmen van Stemacteurs) in filmmateriaal
 Sync (film), een film uit 2012 geregisseerd door Sam Gorski en Niko Pueringer